Amey ist der Familienname folgender Personen:

 François Pierre Amey (1768–1850), französischer General der Infanterie
 Jessica Amey (* 1976), kanadische Schwimmerin
 Otis Amey (* 1981), US-amerikanischer Footballspieler
 Paul Amey (* 1973), britischer Duathlet und Triathlet
 Peter Amey (* 1935), britischer Ringer
 Wisdom Amey (* 2005), italienischer Fußballspieler

Amey steht außerdem für:

 Amey Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Washington
 Amey (Unternehmen), britisches Bauunternehmen

Siehe auch:

 Amey Brook
 Amy
 Ami